A 2020. évi nyári olimpiai játékok az íjászat férfi csapat versenyszámát július 23. és 26. között rendezték a Jumenosima Parkban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

216 nyílvesszős selejtező

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények

Selejtező

Tábla 
A dőlt betűvel jelzett eredmény a szettek eredménye.

Jegyzetek

Források 
 
 

Íjászat a 2020. évi nyári olimpiai játékokon